Patton var en familj amerikanska stridsvagnar utvecklade från M26 Pershing som omfattar följande vagnar:

 M46 Patton, användes under Koreakriget
 M47 Patton, i tjänst i amerikanska armén 1952 till 1959, och fram till mitten av 1990 in mindre länder.
 M48 Patton, i amerikanska arméns tjänst från mitten av 1950-talet till slutet av Vietnamkriget och fortfarande i tjänst i mindre länder.
 M60 Patton, amerikansk huvudstridsvagn från 1960 tills den ersattes av M1 Abrams år 1980 - 1990, används fortfarande.

Externa länkar